5th Element – debiutancki album polskiego zespołu grającego muzykę klezmer, Klezmafour. Wydany w 2011 roku przez Karrot Kommando. Do utworu „Golem Fury” nagrany został klip wideo.

Lista utworów

Muzycy 
 Andrzej Czapliński – skrzypce
 Wojciech Czapliński – klarnet
 Rafał Grząka – akordeon
 Gabriel Tomczuk – kontrabas
 Tomasz Waldowski – perkusja
 Dubbist – skrecze
 Pablopavo – głos

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kultura żydowska w Polsce
Albumy muzyczne wydane w roku 2011